Kateryna Tarasenko – canottiera ucraina
 Stanislav Tarasenko – ex lunghista russo
 Vladimir Tarasenko – hockeista su ghiaccio russo